Мото Гран-при Великобритании было 8-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 20 по 22 июня 2008 года на автодроме Донингтон Парк.

MotoGP

250cc

125cc

Ссылки 
 

Великобритания